Суперлига Србије у сезони 2010/11. је пето такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. После сезоне 2009/10. лига је проширена са 8 на 10 тимова, тако да ни један тим није испао из лиге, а из нижег ранга су ушла два најбоље пласирана тима - Железничар Београд и Јединство Стара Пазова.

Клубови у сезони 2010/11.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије
 резултати на srbijasport.net

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2010.
Одбојка у 2011.